

Яківці — село, Луцький район, Волинська область
 Яківці — історична місцевість (колишнє село), Київський район, місто Полтава
 Яківці — зупинний пункт  Полтавської дирекції Південної залізниці